Mikael av Trabzon, född 1285, död 1355, var regerande kejsare av Trabzon 1341, och från 1344 till 1349.

Referenser

Trabzons regenter
Avlidna 1355
Män
Födda 1285